ciò che è pertinente ad Alghero
 territorio della Sardegna nord-occidentale, meglio conosciuto come Riviera del Corallo
 dialetto algherese